Rozario ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Kanon Rozario (* 1963), bangladeschischer Geistlicher, Bischof von Barisal
 Gervas Rozario (* 1951), bangladeschischer Geistlicher, Bischof von Rajshahi
 Godfrey de Rozario SJ (* 1946), indischer Ordensgeistlicher, Bischof von Baroda
 Michael Rozario (1926–2007), bangladeschischer Geistlicher, Erzbischof von Dhaka

Siehe auch:
 Rosario